Autoportrait au chevalet, tableau peint par Gustave Caillebotte en 1879-1880.
 Autoportrait au chevalet, tableau peint par Marc Chagall en 1914.